Cohors I Hamiorum ist die Bezeichnung zweier Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors I Hamiorum (Britannia). Sie ist durch Militärdiplome von 122 bis 158 belegt und war in der Provinz Britannia stationiert.
 Cohors I Hamiorum (Syria). Sie ist durch Inschriften belegt und war in Syria stationiert.